Belleau (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Belleau (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
W Wielkiej Brytanii:
 Belleau – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)